Jean-Manuel, prince de Portugal, né à Evora le , mort à Lisbonne le .

Biographie 
 de Jean III de Portugal et de Catherine de Castille. Il devient héritier du trône en 1539, après la mort de ses frères aînés. Il ne régna pas car il meurt trois ans avant son père. Son propre fils Sébastien succéda à son grand-père.

Jean-Manuel de Portugal épousa à Toro le  l'archiduchesse Jeanne d'Autriche, infante d'Espagne (1537-1573).

De cette union naquit :

 Sébastien  de Portugal

Ascendance

Voir aussi

Bibliographie 
 Généalogie des rois et des princes de Jean-Charles Volkmann Edit. Jean-Paul Gisserot (1998)

Articles connexes 
 Jean III de Portugal
 Jeanne d'Espagne (1537-1573)

Liens externes 
 

Prince héritier et princesse héritière de Portugal
Personnalité portugaise du XVIe siècle
Jean de Portugal
Naissance à Évora
Naissance en juin 1537
Décès en janvier 1554
Décès à 16 ans
Personnalité récipiendaire de la Rose d'or